Via da qui – singolo dei Delta V del 2004
 Via da qui – singolo di Giovanni Caccamo e Deborah Iurato del 2016
 Via da qui – singolo di Pietra Montecorvino e Davide Cavuti Ensemble del 2017